Мария (Мари) Георгиевна Бероян (до замужества — Лианозян) (; 27 января (8 февраля) 1892 — 22 июля 1960, Тбилиси, Грузинская ССР) — армянская советская  театра и кино. Народная артистка Грузинской ССР (1946). Общественный деятель.

Биография 
Жена Артёма Берояна, армянского советского актёра, Народного артиста Грузинской ССР.

Дебютировала на сцене в Тифлисе в 1913 году. С 1922 года выступала в армянском драматическом театре  в Тифлисе.

Характерная драматическая и комедийная актриса. С особым успехом играла в пьесах Г. Сундукяна (Саломе — "Разорённый очаг", Хампери - «Хатабала»), А. Ширванзаде (Шпаник -«Намус», Зарнишан — "Злой дух) и др.

Избранная фильмография 
 1935 — Пэпо — мать Дарчо
 1934 — Гикор — ''гостья

Общественный деятель. Депутат Верховного Совета Грузинской ССР 2, 3, 4-го созывов.

Литература 
 Театральная энциклопедия. т.1

Ссылки 
 ՄԱՐԻԱ ԲԵՐՈՅԱՆ

Народные артисты Грузинской ССР
Актрисы театра СССР
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 4-го созыва
Общественные деятели СССР